Кардиналы, возведённые Папой римским Бенедиктом XI — 3 прелата и клирика были возведены в сан кардинала на двух Консисториях за восемь с половиной месяцев понтификата Бенедикта XI.

Самой крупной консисторий была Консистория от 18 декабря 1303 года, на которой было возведено два кардинала.

Консистория от 18 декабря 1303 года 
 Никколо Альберти, O.P., епископ Сполето (Папская область).

Консистория от 19 февраля 1304 года 
 Уолтер Уинтербёрн, O.P., (королевство Англия).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XI;
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XI;
 Консистория 1303 года.

Примечания 

Бенедикт XI

Бенедикт XI